Cañiguera puede referirse a:
El nombre común de la planta Anthriscus sylvestris.
El nombre común de la planta Chaerophyllum aureum.
El nombre común de la planta Conium maculatum.
El nombre común de la planta Oenanthe crocata.
El nombre común de la planta '''''Thapsia villosa.